Schattenmann ist der Name von:
 Helene Schattenmann, deutsche Malerin, um 1930 als Stillleben- und Interieurmalerin tätig (Ausstellung im Glaspalast (München)).
 Karl Heinrich Schattenmann (1785–1869), französisch-deutscher Weinbaupionier
 Paul Schattenmann (1892–1967), deutscher evangelischer Theologe  
 Schattenmann, Pseudonym von Daniel Reitzig (* 1978), deutscher Politaktivist

Schattenmann steht für:
 Schattenmann (Band), eine deutsche NDH-Band

Der Schattenmann steht für:
 Der Schattenmann, fünfteiliger Fernsehthriller von Dieter Wedel aus dem Jahr 1996
 südkoreanischer Spielfilm von Kim Ki-duk aus dem Jahr 2004, siehe Bin-Jip – Leere Häuser
 Schattenmann in der Kampagne Feind hört mit

Siehe auch:
 Schattmann